Mozelos ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Mozelos (Paredes de Coura)
 Mozelos (Santa Maria da Feira)